Юрки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Юрки — деревня в Октябрьском районе Гомельской области.

Польша 
 Юрки — населённый пункт в Кентшинском повяте Варминско-Мазурского воеводства.
 Юрки — населённый пункт в Олецком повяте Варминско-Мазурского воеводства.
 Юрки — населённый пункт в Острудском повяте Варминско-Мазурского воеводства.
 Юрки — населённый пункт в Люблинском воеводстве.
 Юрки — населённый пункт в Мазовецком воеводстве.
 Юрки — населённый пункт в Подляском воеводстве.
 Юрки — населённый пункт в Поморском воеводстве.

Россия 
 Юрки — деревня в Кингисеппском районе Ленинградской области.
 Юрки — деревня в Чановском районе Новосибирской области.

Украина 
 Юрки — село в Козельщинском районе Полтавской области.

Другое 
 Юрки,  — финское личное мужское имя, местный вариант имени Георгий.